Astir steht für:
 Bautek Astir, deutscher Hanggleiter
 Grob G 102 Astir, deutsches Segelflugzeug
 Grob G 103 Twin Astir, deutsches Segelflugzeug
 Grob G 104 Speed Astir, deutsches Segelflugzeug
 Grob G 118 Twin Astir II, deutsches Segelflugzeug, siehe Grob G 103

Siehe auch:
 Astire
 Astiru